Municipio de Solon puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Solon (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Hettinger.
 Municipio de Solon (condado de Kent, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Kent.
 Municipio de Solon (condado de Leelanau, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Leelanau.